Abdulrašid Sadulaev – lottatore russo
 Leči Sadulaev – calciatore russo
 Muslim Sadulaev – lottatore russo